Aeroporto di Santa Maria  Santa Maria, Azzorre, Portogallo
 Base aerea di Santa Maria (Brasile)  Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasile
 Aeroporto di Aracaju-Santa Maria  Aracaju, Sergipe, Brasile
 Aeroporto di Santa Maria  Santa Maria, Perù
 Aeroporto di Santa Maria  Santa Maria, California, Stati Uniti d'America